Пешехо́дная зо́на — городская территория исключительно для пешеходного движения, где запрещено передвижение на автотранспортных средствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники.

Первые пешеходные зоны появились в 1950-х годах в Европе.



В России 
В российской практике пешеходная зона — территория, обозначенная со всех сторон по периметру дорожным знаком 5.33 «Пешеходная зона». Пешеходная зона заканчивается в месте установления дорожного знака 5.34 «Конец пешеходной зоны». В пешеходной зоне запрещается движение механических транспортных средств. Однако существуют так называемые трамвайно-пешеходные улицы, где сделано исключение для трамвая.

Самая известная — улица Арбат в Москве (в народе — «Старый Арбат»), полностью пешеходная с 1985 года.
Улица Ленина в Орле — пешеходная с 1973 года.

См. также 
 Жилая зона

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Пешеходная инфраструктура
Дорожное движение